Лос Аредондо има више значења:

 Лос Аредондо (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Аредондо, Лос Аредондо де Сан Педро (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Аредондо, Бреча 109 кон Километро 80 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику